Юрий Хоренович Векилов — российский учёный в области физики твёрдого тела, доктор физико-математических наук, профессор, соавтор научного открытия.

Биография 
Родился 11.09.1933.

Окончил Московский институт стали и сплавов (1951—1957), и работал там же: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, зав. кафедрой теоретической физики.

В 1965 году защитил кандидатскую («Влияние дефектов кристаллического строения на внутреннее трение некоторых ионных кристаллов», в 1975 году — докторскую диссертацию:
 Динамика решетки полупроводниковых кристаллов : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.04.07. — Москва, 1976. — 261 с. : ил.

Область научных интересов: электронная структура и динамика решетки кристаллов, структура и транспортные свойства квазикристаллов.

Создатель научной школы. Среди его учеников — 20 кандидатов и 9 докторов физико-математических наук.

Соавтор научного открытия № 196 «Закономерности морфотропии в гомологическом ряду полупроводников при переходе изолятор-металл» (ГКНТ СССР), Диплом 196, 1978 г.

Заслуженный деятель науки РФ. Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Почётный профессор Упсальского университета, Швеция (2003).

Сочинения 
 Теоретическая физика [Текст] : Курс лекций / Ю. Х. Векилов, Ю. М. Кузьмин ; Под ред. проф. А. Е. Кадышева. — Москва : [б. и.], 1979-. — 20 см. Разд. [1]: Современные теоретические и экспериментальные методы исследования электронной структуры и динамика решетки твердых тел. — 1979. — 68 с. : ил.
 Теория электромагнитного поля [Текст] : Пособие к упр. по курсу «Теорет. физика» / Ю. Х. Векилов, Ю. М. Кузьмин ; Под ред. проф. А. Е. Кадышевича ; Моск. ин-т стали и сплавов. Кафедра теорет. физики. — Москва : [б. и.], 1972. — 20 см. Ч. 1. — 1972. — 57 с. : ил.
 Дифракционные и резонансные методы исследования структуры металлов и сплавов. Раздел «Динамика кристаллической решетки и электрон-фононное взаимодействие» : Курс лекций для студентов спец. 11.05 / Ю. Х. Векилов, Ю. М. Кузьмин; Моск. ин-т стали и сплавов, Каф. теорет. физики. — М. : МИСИС, 1989. — 153 с. : граф.; 20 см.
 Статистическая физика [Текст] : Пособие к упражнениям по курсу «Теорет. физика» / Ю. Х. Векилов, Ю. М. Кузьмин ; Под ред. проф. А. Е. Кадышевича ; Моск. ин-т стали и сплавов. Кафедра теорет. физики. — Москва : [б. и.], 1974. — 72 с. : ил.; 21 см.
 Пособие к упражнениям по квантовой механике [Текст] / Ю. Х. Векилов, Ю. М. Кузьмин ; Под ред. проф. д-ра А. Е. Кадышевича ; Моск. ин-т стали и сплавов. Кафедра теорет. физики. — Москва : [б. и.], 1971. — 87 с. : черт.; 20 см.
 Теоретическая физика : Клас. механика : Учеб. пособие для студентов специальностей 110500,070900 / Ю. Х. Векилов, С. И. Мухин, Ю. М. Кузьмин; Моск. гос. ин-т стали и сплавов (Технол. ун-т) (МИСиС). Каф. теорет. физики. — М. : «Учеба» МИСиС, 2002 (Тип. Изд-ва Учеба МИСиС). — 59 с. : ил.; 21 см.
 Курс теоретической физики в задачах и упражнениях : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям физика металлов и Металловедение и термическая обработка металлов / [Ю. Х. Векилов и др.; под ред. Ю. Х. Векилова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Учеба, 2007. — 340 с. : ил., табл.; 21 см. — (Московский государственный институт стали и сплавов. Технологический университет. (МИСиС). Кафедра теоретической физики / Федеральное агентство по образованию; № 605).

Источники 
 http://science.misis.ru/ru/fest-vek/Dedication/

Выпускники МИСиСа